En zoologie, et plus particulièrement en aquariophilie, le nom vernaculaire Poisson-papillon désigne en français plusieurs espèces de petits poissons marins et d'eau douce, pour la plupart de la famille des Chaetodontidés.

Leur nom vient de la livrée très colorée de ces espèces ou de leur forme analogue à celle d'un papillon.

Ils sont appréciées en aquarium pour leur petite taille, leur comportement intéressant et leur livrée exceptionnelle.

Liste des poissons-papillons
Note : liste non exhaustive.

Poissons d'eau douce
Poisson-papillon d'eau douce—Pantodon buchholzi
Poisson papillon—Mikrogeophagus ramirezi
Poisson-papillon africain—Anomalochromis thomasi

Poisson marins
Poisson-papillon d'Andaman—Chaetodon andamanensis 
Poisson-papillon d'Arabie—Chaetodon melapterus
Poisson-papillon de Bennett—Chaetodon bennetti 
Poisson-papillon citron—Chaetodon citrinellus
Poisson-papillon à collier blanc—Chaetodon collare
poisson-papillon à chevrons—Chaetodon trifascialis
Poisson-papillon côtelé de mer Rouge —Chaetodon austriacus 
Poisson-papillon côtelé du Pacifique—Chaetodon lunulatus
Poisson-papillon à selles—Chaetodon falcula
Poisson-papillon grains de millet—Chaetodon miliaris
Poisson-papillon de l'île de Pâques—Chaetodon litus  
Poisson-papillon japonais—Chaetodon nippon
Poisson-papillon jaune—Chaetodon auriga
Poisson-papillon de Klein—Chaetodon kleinii
Poisson-papillon ocellé— Parachaetodon ocellatus
Poisson-papillon à quatre yeux—Chaetodon capistratus
Poisson-papillon à larme du Pacifique—Chaetodon unimaculatus
Poisson-papillon de Meyer—Chaetodon meyeri
Poisson-papillon orné—Chaetodon ornatissimus
Poisson-papillon à tache bleue—Chaetodon plebeius
Poisson-papillon à tache ovale—Chaetodon speculum 
Poisson-papillon à trois bandes—Chaetodon trifasciatus 
Poisson-papillon soyeux noir—Chaetodon daedalma
Poisson-papillon de Smith—Chaetodon smithi 
Poisson-papillon à tête jaune—Chaetodon xanthocephalus 

Aquariophilie
Nom de poisson ambigu